

Persone

Musica e cinema 
Franco Michele Napolitano (1887-1960) – musicista italiano
Johnette Napolitano (1957) – cantante e bassista statunitense
Joe Napolitano, propr. Joseph Ralph Napolitano (1948-2016) – regista statunitense
Luca Napolitano (1986) – cantante italiano
Norberto Napolitano (1950-2005) – noto come Pappo, chitarrista, cantante e compositore argentino
Riccardo Napolitano (1928-1993) – regista italiano
Umberto Napolitano (1947) – cantautore italiano

Politica 
Francesco Napolitano (1907-1971) – politico italiano
Giorgio Napolitano (1925) – politico italiano, XI presidente della Repubblica Italiana dal 2006 al 2015
Grace Napolitano, propr. Graciela Flores Napolitano (1936) – politica statunitense, membro della Camera dei Rappresentanti
Janet Napolitano (1957) – politica statunitense, governatore dell'Arizona dal 2003 al 2009
Luigi Napolitano (1924-2000) – politico italiano

Sport 
Christian Napolitano (1982) – pallanuotista italiano
Danilo Napolitano (1981) – ex ciclista su strada e pistard italiano
Leonardo Alberto Fernández Napolitano (1974) – ex calciatore argentino naturalizzato boliviano
Mario Napolitano (1910-1995) – scacchista italiano
Massimiliano Napolitano (1973) – ex ciclista su strada italiano
Paul Napolitano (1923-1997) – cestista statunitense
Stefano Napolitano (1995) – tennista italiano
Ugo Napolitano (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Letteratura e giornalismo 
Gian Gaspare Napolitano (1907-1966) – giornalista, scrittore e sceneggiatore italiano
Maria Martone Napolitano (1900-anni 1990) – giornalista e traduttrice italiana

Altri 
Elena Recanati Foa Napolitano (1922-1983) – dirigente d'azienda italiana
George Napolitano (...) – fotografo statunitense
Luigi Gerardo Napolitano (1928-1991) – accademico, ingegnere e scienziato italiano
Nicola Napolitano, detto il Caprariello (1838-1863) – brigante italiano
Paolo Maria Napolitano (1944-2016) – giurista e giudice costituzionale italiano

Linguistica 
 Napolitano – altro nome della lingua napoletana
 Napolitano – altro nome del dialetto napoletano

Pagine correlate 
 Napoletano